Höngen ist
 Höngen (Selfkant), ein Dorf in der Gemeinde Selfkant im Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Höngen (Lohmar), ein Hof in Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 eine alte Schreibweise für Hoengen, einen Stadtteil von Alsdorf in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Höngen SO, ein Weiler bei Laupersdorf im Kanton Solothurn, Schweiz

Höngen ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Höngen (* 1944), deutscher Chorleiter, Komponist und Arrangeur
 Elisabeth Höngen (1906–1997), deutsche Opernsängerin
 Helmut Höngen (1907–2001), deutscher Chorleiter, Dirigent und Organist